

Wydarzenia 

 w bitwie na Krokusowym Polu król Macedonii Filip II pokonał wojska fokijskie

Zmarli 
 Mauzolos - król Karii